Seepothen ist der Name zweier ostpreußischer Orte, die heute in Polen bzw. Russland liegen:
 Seepothen, Kreis Preußisch Holland: Sopoty, Dorf im Powiat Braniewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Seepothen, Kreis Königsberg/Samland: Golubewo, Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland